

Cinema 
 Terzo grado (Q & A) – film del 1990 diretto da Sidney Lumet

Letteratura  
 Terzo grado (3rd Degree) – romanzo di James Patterson del 2004

Matematica 
 Equazione di terzo grado

Musica 
 Caratteristica – terzo grado della scala diatonica

Televisione 
 Terzo grado – programma televisivo svizzero
 Terzo grado (Third Degree) – episodio di Roswell Conspiracies
 Terzo grado (Our Gang) – episodio della prima stagione di The Shield

Altri usi 
 Terzo grado (interrogatorio): colloquialmente, un interrogatorio intensivo condotto in maniera dura